Лас Сардинас има више значења:

 Лас Сардинас (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Сардинас (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Сардинас (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику